

Italia 
 Mezzanino, comune della provincia di Pavia
 Mezzanino, frazione di Alluvioni Piovera in provincia di Alessandria

Altro 
 Mezzanino, piano intermedio, in architettura
 Mezzanino, investimento finanziario
 Mezzanino, scheda elettronica

Altri progetti

Pagine correlate 
Mezzanine